Сезон 1975/76 для «Нью-Йорк Нетс» стал 9-м сезоном в истории клуба и последним в истории выступлений клуба в чемпионате АБА, 8-м — после переезда из Нью-Джерси в Нью-Йорк. «Нетс» закончили регулярный чемпионат с 55-ю выигранными матчами при 29-и проигранных встреч. В плей-офф «Нью-Йорк Нетс» выиграл в полуфинале у «Сан-Антонио Спёрс», и одержал победу в финале в шести встречах над «Денвер Наггетс».

Драфт

Текущий состав

Ротация состава

Регулярный сезон

Сыгранные матчи

Плей–офф

Сыгранные матчи

Статистика игроков

Регулярный сезон 

|-
| style="text-align:left;" | Джулиус Ирвинг
|84
|
|38.6	
|.507	
|.330
|.801
|11.0			
|5.0
|2.5
|1.9
|29.3
|-
| style="text-align:left;" | Брайан Тэйлор
|54
|
|32.1	
|.489
|.421
|.792
|3.0				
|3.8
|2.3
|0.4
|16.7
|-
| style="text-align:left;" | Джон Уильямсон
|76
|
|29.7	
|.450
|.190
|.806
|1.6				
|2.5
|1.0
|0.4
|16.2
|-
| style="text-align:left;" | Рич Джонс
|83
|
|29.2
|.382	
|.224	
|.762
|5.2			
|1.6
|1.0
|0.3
|13.2
|-
| style="text-align:left;" | Ким Хьюз
|84
|
|25.7	
|.530
|
|.455
|9.2				
|0.7
|1.2
|1.4
|8.2
|-
| style="text-align:left;" | Эл Скиннер
|83
|
|25.1	
|.470	
|.250
|.842
|3.7				
|3.4
|1.1
|0.6
|10.4
|-
| style="text-align:left;" | Свен Нэйтер
|43
|
|23.6
|.485
|.000
|.718
|10.3				
|0.4
|0.4
|0.6
|8.7
|-
| style="text-align:left;" | Тед Макклейн
|30
|
|23.2
|.422
|.200
|.812
|2.4				
|3.5
|1.9
|0.3
|11.3
|-
| style="text-align:left;" | Тим Бассетт
|84
|
|21.3
|.437
|.167
|.592
|6.3			
|0.8
|0.6
|0.5
|4.8
|-
| style="text-align:left;" | Билл Мелчионни
|67
|
|17.8	
|.416	
|.391
|.849
|1.3				
|4.0
|0.8
|0.1
|5.8
|-
| style="text-align:left;" | Чак Терри
|66
|
|14.7	
|.390
|.286
|.759	
|2.2			
|0.6
|0.5
|0.1
|3.3
|-
| style="text-align:left;" | Джим Икинс
|34
|
|13.6	
|.503	
|
|.848
|3.5				
|0.5
|0.2
|0.6
|6.2
|-
| style="text-align:left;" | Джордж Буччи
|33
|
|7.2
|.403	
|.000	
|.683
|1.1			
|0.5
|0.4
|0.1
|3.9
|-
| style="text-align:left;" | Билли Шеффер
|20
|
|6.0
|.403	
|.222
|.889
|1.1			
|0.5
|0.3
|0.1
|3.6
|}

Плей-офф 

|-
| style="text-align:left;" | Джулиус Ирвинг
|13
|
|42.4	
|.533
|.286
|.804
|12.6	
|4.9			
|1.9
|2.0
|34.7
|-
| style="text-align:left;" | Брайан Тэйлор
|13
|
|36.5
|.380
|.300
|.739	
|2.6			
|3.5
|2.0
|0.2
|15.8
|-
| style="text-align:left;" | Джон Уильямсон
|10
|
|36.0
|.497
|.333
|.696	
|2.4				
|2.6
|1.0
|0.3
|22.2
|-
| style="text-align:left;" | Рич Джонс
|12
|
|35.1
|.373	
|.133
|.667
|7.3			
|2.3
|1.8
|0.7
|13.7
|-
| style="text-align:left;" | Тим Бассетт
|13
|
|24.0
|.457
|.000
|.727
|7.2			
|0.7
|0.5
|0.5
|6.3
|-
| style="text-align:left;" | Ким Хьюз
|12
|
|22.2
|.509	
|
|.400
|6.0		
|0.8
|0.8
|1.1
|5.0
|-
| style="text-align:left;" | Эл Скиннер
|13
|
|22.1	
|.436
|1.000	
|.780
|3.7			
|2.2
|1.6
|0.2
|9.8
|-
| style="text-align:left;" | Джим Икинс
|13
|
|21.6
|.536
|
|.806
|6.0			
|0.8
|0.5
|0.5
|6.8
|-
| style="text-align:left;" | Тед Макклейн
|8
|
|12.0
|.270
|.000	
|.600
|1.4				
|0.9
|0.6
|0.1
|3.3
|-
| style="text-align:left;" | Билл Мелчионни
|6
|
|6.0
|.286
|.000
|1.000	
|0.8			
|0.8
|0.3
|0.0
|1.7
|-
| style="text-align:left;" | Чак Терри
|4
|
|5.8
|.000
|.000
|
|0.5	
|0.3
|0.0
|0.0
|0.0
|-
| style="text-align:left;" | Джордж Буччи
|2
|
|4.5
|.429
|1.000	
|.500
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|4.0
|}

Награды

Матч всех звёзд 

 Джулиус Ирвинг принимал участие в матче всех звёзд. Он набрал 23 очка, сделал 7 подборов и отдал 5 передач. Джулиус Ирвинг стал победителем слэм-данк контекста.  
 Брайан Тэйлор играл в матче всех звёзд. Он набрал 6 очков, сделал 4 подбора и отдал 8 передач.
 Кевин Лоери был главным тренером на матча всех звёзд АБА.

Примечания

Ссылки 
 

АБА в сезоне 1975/1976
Сезоны Бруклин Нетс